Аленпорт има више значења:
 Аленпорт (округ Хантингдон, Пенсилванија)
 Аленпорт (округ Вашингтон, Пенсилванија)